Coppa del Generalissimo 1967 – edizione della competizione di hockey su pista maschile spagnola
 Coppa del Generalissimo 1967 – edizione della competizione di pallacanestro maschile spagnola